21-й чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил с 19 по 23 сентября 1981 года в Москве (СССР).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Gymn Forum: World Championships Results

1981
Спортивная гимнастика
Чемпионаты мира в СССР
Международные спортивные соревнования в Москве